Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Spîrlea et Noëlle van Lottum.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Tarente
Sport en Italie en 1994
Tennis en avril 1994
Tennis en mai 1994